Criatura da série literária Harry Potter
 Pixie Lott, cantora inglesa
 Pixies, banda estado-unidense
 Pop Pixie, série televisiva

Desambiguação